Dit artikel gaat over de kwalificaties voor het '''Europees kampioenschap voetbal onder de 21 in 2007.

Voorronde

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 9

Groep 10

Groep 11

Groep 12

Groep 13

Groep 14

Play-offs

Europees kampioenschap voetbal onder 21